Henrys ist der Familienname folgender Personen:

 François Joseph Henrys (1762–1850), französischer Politiker
 Paul Prosper Henrys (1862–1943), französischer Divisionsgeneral

Siehe auch:
 Henry